

Geografia 
 Opare – lago in Uganda

Persone 
 Daniel Opare – calciatore ghanese, difensore
 Jessica Opare Saforo – personalità mediatica ghanese
 Kofi Opare – ex calciatore ghanese, difensore
 Frema Opare – politica ghanese